Такмичења у сноубордингу на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију одржават ће се (по 5. пут у програму ЗОИ) између 6. и 22. фебруара 2014. на теренима спортског комплекса Роза Хутор икстрим парк у близини Краснаје Пољане. 

Олимпијски програм у сноубордингу састоји се од 5 дисциплина, а биће подељено укупно 10 комплета медаља по 5 у мушкој и женској конкуренцији). У односу на ЗОИ 2010. дисциплинама паралел велеслалом, сноуборд крос и халфпајп додане су и категорије Паралел слалом и слоупстајл.

Сатница 
Распоред одржавања такмичења у свих 10 дисциплина:

Напомена: сатница је дата по локалном московском времену (УТЦ+4).

Учесници 
Број учесника и учесничких квота на сноубордерском олимпијском турниру одређен је на основу пласмана на ранг листама светске сноубординг федерације. Свака од земаља максимално је могла да има 4 учесничке квоте по дисциплини (максимално 32 учесника). За дисциплине паралел слалом и паралел велеслалом одређује се јединствена учесничка квота.

Освајачи медаља 
Укупно је подељено 10 комплета медаља, по 5 у обе конкуренције.

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Види још 

 Зимске олимпијске игре 2014.
 Сноубординг

Референце

Спољашње везе 
 Резултати и сатница сноубордерског турнира на ЗОИ 2014. 

Сноубординг на Зимским олимпијским играма
Спортови на Зимским олимпијским играма 2014.